Ervin (nebo též Ervín) může být:

křestní jméno
 Ervin Bulku (* 1981) – albánský fotbalový záložník
 Ervin László (* 1932) – maďarský filozof
 Ervin Šima (1910–1987) – český fotbalový útočník
 Ervin Zádor (1935–2012) – maďarský vodní pólista

druhé jméno
 Donald Ervin Knuth (* 1938) – americký informatik

příjmení
 Booker Ervin (1930–1970) – americký jazzový saxofonista